Тыа-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Тыа-Кюель — озеро, на правом берегу р. Алдан, Республика Саха (Якутия), координаты 63°16’с. ш. 133°15’в. д..
 Тыа-Кюель — озеро, в левобережье нижнего течения р. Кюндюэбей, севернее оз. Муосаны, Республика Саха (Якутия), координаты 65°17’с. ш. 124°54’в. д..

Примечания

См. также 
Тыа-Кюеле